Ліга 1 2021—2022 () — 84-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 6 серпня 2021 року, а завершився 21 травня 2022 року.

Достроково, за шість турів до завершення першості, чемпіоном вдесяте став «Парі Сен-Жермен».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф за право грати в Лізі 1 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 та 29 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ліги 1  
 Ліга І на soccerway  

Ліга 1
Франція
Франція
2021 у французькому спорті
2022 у французькому спорті